Рена́то Суа́рис де Оливе́йра Аугу́сто (; 2 февраля 1988, Рио-де-Жанейро), или просто Рена́то Аугу́сто () — бразильский футболист, полузащитник клуба «Коринтианс» и сборной Бразилии.

Карьера 
Аугусто является воспитанником «Фламенго», за который выступал в течение четырёх сезонов, сыграв 55 игр и забив в них 2 мяча. В 2007 году сыграл в четырёх матчах в молодёжной сборной Бразилии до 20 лет, после чего был примечен скаутами леверкузенского «Байера» и в 2008 году пополнил команду.

В дебютном сезоне в Бундеслиге Аугусто провёл за «аспириновых» 33 матча, из них 31 матч в основе, забив два мяча. Всего за «Байер» бразилец сыграл в 101 матче, забив 9 мячей и отдав 21 голевую передачу.

В декабре 2012 года Ренато Аугусто перешёл в «Коринтианс» за 3,5 млн евро — это сумма за 60 % прав на игрока.

22 июля 2021 года вернулся в «Коринтианс». Контракт подписан до декабря 2023 года.

Достижения

Командные 
 «Фламенго»
 Обладатель Кубка Бразилии: 2006
 Обладатель Кубка Гуанабара (2): 2007, 2008
 Чемпион Лиги Кариока (2): 2007, 2008
 Итого: 5 трофеев

 «Коринтианс»
 Чемпион Бразилии: 2015
 Чемпион Лиги Паулиста: 2013
 Обладатель Рекопы Южной Америки: 2013
 Итого: 3 трофея

 Олимпийская сборная Бразилии
 Победитель Олимпийских игр (1): 2016

Личные 
 Обладатель Бразильского Золотого мяча: 2015

Статистика

Клубная

Международная статистика

Голы Аугусто за Сборную Бразилии

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Игроки сборной Бразилии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Бразилии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Бэйцзин Гоань»